Oroszország
 Jamburg Kingiszepp város neve 1703 és 1922 között
 Jamburg, település a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben